Gigante (Colombia), Colombiaanse gemeente
 Gigante (film), film uit 2009 van Adrián Biniez